Pian Castagna ima više značenja:
 Pian Castagna, Alessandria
 Pian Castagna, Torino